AFAS-Stadion steht für:

 Das Fußballstadion des AZ Alkmaar, siehe AFAS Stadion (Alkmaar)  
 Das Fußballstadion des KV Mechelen,  siehe AFAS-Stadion (Mechelen)